Die Segunda División 1962/63 war die 32. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 16. September 1962 und endete am 21. April 1963. Zwischen dem 12. Mai und 19. Juni 1963 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Pontevedra CF und Real Murcia.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Español Barcelona Real Santander, Real Sociedad und CD Teneriffa teil. Aus der Tercera División kamen CE Constància, CD Eldense, UP Langreo, UD Melilla, und Sevilla Atlético.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

Entscheidungsspiel:

Español Barcelona und UD Levante stiegen auf.

Relegation 

Entscheidungsspiel:

Atlético Baleares, CD Cartagena und Real Jaén stiegen ab.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Pontevedra CF
 2. (Gr. Nord) – Español Barcelona
 1. (Gr. Süd)  – Real Murcia
 2. (Gr. Süd)  – UD Levante

 Absteiger in die Tercera División
 14. (Gr. Nord) – Atlético Baleares
 15. (Gr. Nord) – CD Baskonia
 16. (Gr. Nord) – CE Sabadell
 13. (Gr. Süd)  – CD Cartagena
 14. (Gr. Süd)  – Real Jaén
 15. (Gr. Süd)  – Sevilla Atlético
 16. (Gr. Süd)  – AD Plus Ultra

 Absteiger aus der Primera División
 RCD Mallorca
 Deportivo La Coruña
 CA Osasuna
 CD Málaga

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Abarán
 Algeciras CF
 Atlético Ceuta
 FC Badalona
 CD Europa
 CE l’Hospitalet
 Ontinyent CF

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1962/63
Fußballsaison 1962/63